Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira (Petrópolis, 28 de abril de 1960) é ex-sindicalista bancário e político brasileiro filiado ao Solidariedade. É o atual vice-prefeito de Petrópolis, cidade em que exerceu o cargo de prefeito entre 2009 e 2012. Também foi Secretário de Obras e de Serviços Segurança e Ordem Pública, acumulados com o mandato de Vice-prefeito de dezembro de 2021 a abril de 2022.

Ver também
 Petrópolis

Ligações externas

Naturais de Petrópolis
Membros do Partido dos Trabalhadores
Prefeitos de Petrópolis
Membros do Solidariedade (partido político)